Die Fußball-Stadtliga Berlin 1967/68 war die 16. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Bezirksliga Berlin und die elfte unter der Bezeichnung Stadtliga. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung vom Berliner FC Dynamo verteidigte ihren Stadtmeistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. In dieser belegten sie in der Staffel A den zweiten Rang und stiegen in die zweithöchste Spielklasse auf.

Absteiger in eine der untergeordneten Stadtklassestaffeln waren nach zwei Spielzeiten die BSG Tiefbau Ost Berlin, nach vierjähriger Zugehörigkeit die BSG Einheit Weißensee und Vorjahresaufsteiger die Zweitvertretung von Lichtenberg 47. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach zwei Spielzeiten die BSG Berliner Verkehrsbetriebe aus der Staffel A, nach vierjähriger Abwesenheit die BSG Motor Treptow aus der Staffel B und als Stadtliganeuling die BSG Außenhandel Berlin aus der Staffel C in die Stadtliga auf. Vierter Aufsteiger war die Drittvertretung vom Berliner FC Dynamo als Dritter der Staffel A und aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Köpenick dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Stadtligameister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1967/68